Гурет (д/н — 658) — король Алт-Куїту (Стратклайду) в 645—658 роках.

Ймовірно був сином Белі I. Точні відомості про нього відсутні. Єдиною згадкою є некрологовий запис про його смерть 658 року в «Анналах Ольстера». Тому припускають, що панував після Еугейна I. Йому спадкував небіж Елфін.

Примітки

Джерела 
 MacQuarrie, Alan; A. Grant & K. Stringer (editors) (1993). «The Kings of Strathclyde». Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh University Press: 1–19.

Королі Стратклайда